Oppel puede referirse a:
 Albert Oppel, paleontólogo alemán.
 Kenneth Oppel, autor canadiense.
 Nicolaus Michael Oppel, taxólogo y embriólogo alemán.